Velika nagrada Francije 1976 je bila osma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1976. Odvijala se je 4. julija 1976.

Dirka 

|-
! 1
| 11
|  James Hunt
| McLaren-Ford
| 54
| 1:40:59,4
| 1
| 9
|-
! 2
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 54
| + 12,7 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 28
|  John Watson
| Penske-Ford
| 54
| + 23,55 s
| 8
| 4
|-
! 4
| 8
|  Carlos Pace
| Brabham-Alfa Romeo
| 54
| + 24,82 s
| 5
| 3
|-
! 5
| 5
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 54
| + 43,92 s
| 7
| 2
|-
! 6
| 3
|  Jody Scheckter
| Tyrrell-Ford
| 54
| + 55,07 s
| 9
| 1
|-
! 7
| 34
|  Hans Joachim Stuck
| March-Ford
| 54
| + 1:21,55
| 17
|  
|-
! 8
| 16
|  Tom Pryce
| Shadow-Ford
| 54
| + 1:30,67
| 16
|  
|-
! 9
| 35
|  Arturo Merzario
| March-Ford
| 54
| + 1:53,57
| 20
|  
|-
! 10
| 20
|  Jacky Ickx
| Wolf-Williams-Ford
| 53
| +1 krog
| 19
|  
|-
! 11
| 7
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Alfa Romeo
| 53
| +1 krog
| 10
|  
|-
! 12
| 17
|  Jean-Pierre Jarier
| Shadow-Ford
| 53
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 13
| 21
|  Michel Leclère
| Wolf-Williams-Ford
| 53
| +1 krog
| 22
|  
|-
! 14
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 53
| +1 krog
| 13
|  
|-
! 15
| 12
|  Jochen Mass
| McLaren-Ford
| 53
| +1 krog
| 14
|  
|-
! 16
| 18
|  Brett Lunger
| Surtees-Ford
| 53
| +1 krog
| 23
|  
|-
! 17
| 25
|  Guy Edwards
| Hesketh-Ford
| 53
| +1 krog
| 25
|  
|-
! 18
| 22
|  Patrick Neve
| Ensign-Ford
| 53
| +1 krog
| 26
|  
|-
! 19
| 10
|  Ronnie Peterson
| March-Ford
| 51
| Dovod goriva
| 6
|  
|-
! Ods
| 19
|  Alan Jones
| Surtees-Ford
| 44
| Vzmetenje
| 18
|  
|-
! Ods
| 9
|  Vittorio Brambilla
| March-Ford
| 28
| Pritisk olja
| 11
|  
|-
! Ods
| 30
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 21
| Pritisk olja
| 21
|  
|-
! Ods
| 38
|  Henri Pescarolo
| Surtees-Ford
| 19
| Vzmetenje
| 24
|  
|-
! Ods
| 2
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 17
| Motor
| 4
|  
|-
! Ods
| 1
|  Niki Lauda
| Ferrari
| 8
| Motor
| 2
|  
|-
! Ods
| 6
|  Gunnar Nilsson
| Lotus-Ford
| 8
| Menjalnik
| 12
|  
|-
! Ods
| 24
|  Harald Ertl
| Hesketh-Ford
| 4
| Diferencial
| 29
|  
|-
! DNQ
| 33
|  Damien Magee
| Brabham-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 31
|  Ingo Hoffman
| Fittipaldi-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 32
|  Loris Kessel
| Brabham-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Niki Lauda 1'51.000

Formula 1 sezona 1976
1976